A Associação Médico-Espírita de São Paulo - AME-SP, criada em 30 de março de 1968, é uma associação que tem como foco a interface saúde e espiritualidade, conta com projetos de assistência, ensino e pesquisa. 

Realiza sua jornada em 24 e 25 de novembro de 2012, no auditório Bezerra de Menezes, na Federação Espírita do Estado de São Paulo (FEESP)

É associada à Associação Médico-Espírita do Brasil.

Ligações externas
 Homepage da AME-SP
 Homepage da AME-Brasil
 Homepage da FEESP
 Espaço Recomeçar

Medica
Espirita Sao Paulo